«Калифорнийский отель» () — американский комедийный фильм 1978 года, снятый Гербертом Россом. Сценарий написан Нилом Саймоном и основан на его одноимённой пьесе. Фильм фокусируется на дилеммах гостей, проживающих в люксе в отеле премиум-класса. Мэгги Смит получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме.

Сюжет 
В «Гостях из Нью-Йорка» Ханна Уоррен (Джейн Фонда) — трудоголик из Манхэттена, летит в Лос-Анджелес, чтобы забрать свою дочь-подростка Дженни (которую играет Дана Плато), сбежавшую из дома, чтобы жить со своим отцом Биллом, успешным сценаристом (Алан Алда). Разведённые родители вынуждены решать, с кем девочке будет лучше.

В «Гостях из Лондона» главный герой — Диана Барри (Мэгги Смит) — британская актриса, которая впервые номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль в независимом британском фильме. Эта награда может дать толчок её нестабильной карьере, хотя она знает, что у неё нет шанса на победу. Она глубоко отрицает истинную природу своего брака по расчету с Сидни Кохраном (Майкл Кейн), гомосексуальным торговцем антиквариватом, который все менее осторожно относится к своей сексуальности. Когда она готовится к своей минуте славы, её настроение меняется от надежды к панике и отчаянию.

В «Гостях из Филадельфии» консервативный бизнесмен средних лет Марвин Майклс (Уолтер Маттау) просыпается и обнаруживает проститутку (Дениз Галик) по имени Банни — неожиданный подарок от его брата Гарри (Херб Эдельман) — без сознания в своей постели. Пока его жена Милли (Элейн Мэй), направляется в номер, он должен найти способ скрыть все следы нехарактерной для него неосторожности.

В «Гостях из Чикаго» доктор Чонси Гамп (Ричард Прайор) и его жена Лола (Глория Гиффорд) вместе с доктором Уиллисом Панамой (Билл Косби) и его женой Беттиной (Шейла Фрейзер) вместе проводят долгожданный отпуск. Всё идёт наперекосяк и двое мужчин решают урегулировать свои разногласия путем парного теннисного матча между семьями.

В ролях 
 Мэгги Смит — Диана Барри
 Алан Алда — Билл Уоррен
 Джейн Фонда — Ханна Уоррен
 Майкл Кейн — Сидни Кокран
 Вальтер Маттау — Марвин Майклс
 Элейн Мэй — Милли Майклс
 Херб Эдельман — Гарри Майклс
 Дениз Галик — зайка
 Ричард Прайор — Доктор Чонси Гамп
 Билл Косби — Доктор Уиллис Панама
 Глория Гиффорд — Лола Гамп
 Шейла Фрейзер — Беттина Панама
 Дана Плато — Дженни Уоррен

Производство 

Фильм снимался в отеле The Beverly Hills, в павильоне Дороти Чендлер в музыкальном центре Лос-Анджелеса и на Родео-Драйв .

Изображения, используемые в заглавных титрах являются работами популярного художника Дэвида Хокни. В то время как в пьесе играли всего два актёра и две актрисы, каждый из которых сыграл несколько ролей, в фильме для каждой роли был подобран свой актёр.

Критика 
Винсент Кэнби из «Нью-Йорк Таймс» назвал «California Suite» «самым приятным фильмом Саймона за последние годы» и добавил: «Вот мистер Саймон в отличной форме под руководством Герберта Росса … одного из немногих режиссёров, которые могут справляться с особыми требованиями его материала, который одновременно должен быть трогательным и настолько умным, что иногда хочется заставить его замолчать. Все это работает в Калифорнийском отеле не только потому, что это лучшая работа Саймона, но и потому, что писатель и режиссёр подобрали отличный актёрский состав».

Variety заметили: «Нил Саймон и Герберт Росс играли радикально, изменив успешный формат Калифорнийского отеля, с которым он дебютировал на сцене. Вместо четырёх отдельных плейлетов, теперь есть один полусвязанный рассказ, вращающийся вокруг посетителей отеля Beverly Hills… Техника менее успешна, она меняется от острых эмоций к широким фарсам на внезапных поворотах».

Time Out New York описал фильм как «быструю и разнообразную комедию, очень подходящую пишущего шутки как из пулемёта Нила Саймона», и добавил: «Фонда становится центром картины, что дает ещё одно представление, вызывающее нервирующую уверенность. Также, что стоит упомянуть, так это постельный фарс эпического масштаба от Маттау и Мэй. Другие виньетки немного мрачны».

Калифорнийский отель имеет рейтинг 57 % на Rotten Tomatoes по 23 отзывам.

Награды и номинации 
За роль номинанта на Оскар Мэгги Смит получила премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана, британскую кинематографическую премию Evening Standard за лучшую женскую роль, приз кинокритиков в Канзас-Сити за лучшую женскую роль второго плана и, совместно с Эллен Берстин в фильме В это же время, в следующем году премию « Золотой глобус» в номинации лучшая актриса — мюзикл или комедия . Она была номинирована на премию BAFTA за лучшую женскую роль в главной роли, но проиграла Джейн Фонда в Китайском Синдроме .

Нил Саймон был номинирован на премию Оскар за лучший адаптированный сценарий, но проиграл Оливеру Стоуну с «Полуночным экспрессом». Он также был номинирован на премию Гильдии писателей Америки за лучший адаптированный сценарий.

Альберт Бреннер и Марвин Марч были номинированы на премию Оскар за лучшее художественное руководство, но проиграли Полу Силберту , Эдвину О’Доновану и Джорджу Гейнсу за фильм «Небеса могут подождать».

Джейн Фонда получила премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за лучшую женскую роль за её роли в «Калифорнийском отеле», «Приближается всадник» и «Возвращение домой».

Релиз на DVD 
Фильм был выпущен на DVD для 1 Региона 2 января 2002 года. Он представлен в анаморфном широкоэкранном формате со звуковыми дорожками на английском и французском языках и с субтитрами на английском, французском, испанском, португальском, китайском, корейском и тайском языках.

Примечания 

Фильмы США 1978 года
Кинокомедии 1978 года
Фильмы на английском языке
Кинокомедии США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Проституция в фильмах
Фильмы по сценариям Нила Саймона
Фильмы о Лос-Анджелесе
Экранизации произведений Нила Саймона
Фильмы Columbia Pictures
Экранизации пьес США